Лас Хикамас има више значења:

 Лас Хикамас, Ла Пурисима (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хикамас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Хикамас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хикамас (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хикамас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хикамас (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хикамас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику